Жеребківська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Чуднівський район
 Жеребківська сільська рада — Одеська область, Ананьївський район
 Жеребківська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район